Фёдор Иванович Гросс: Гросс, Фёдор Иванович (1729—1793) — русский дипломат.
 Гросс, Фёдор Иванович (1822—1897) — художник, литограф, археолог.